Birringer ist der Familienname folgender Personen:

 Esther Birringer (* 1983), deutsche Pianistin
 Johannes Birringer (* 1953), freischaffender Regisseur, Choreograf und Videokünstler
 Lea Birringer (* 1986), deutsche Violinistin